Termin NY ima više značenja.

 Njujork (država), američka država
 Njujork, grad (varijanta NYC)